Municipio de Acton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Acton (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Meeker.
 Municipio de Acton (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Walsh.